Breckenridge steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Breckenridge (Colorado), im Summit County
 Breckenridge (Hancock County, Illinois)
 Breckenridge (Sangamon County, Illinois)
 Breckenridge (Indiana), im Harrison County
 Breckenridge (Michigan), im Gratiot County
 Breckenridge (Minnesota), im  Wilkin County
 Breckenridge (Missouri), im Caldwell County
 Breckenridge (Oklahoma), im Garfield County
 Breckenridge (Texas), im Stephens County
 Breckenridge Hills (Missouri)
 Breckenridge Manor (Arizona)

Personen:
 Alasdair Breckenridge (1937–2019), schottischer Pharmakologe
 Alex Breckenridge (* 1932), US-amerikanischer Marathonläufer
 Alexandra Breckenridge (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Beverly Breckenridge, kanadische Musikerin, Komponistin und Schauspielerin
 Eddie Breckenridge (* 1979), US-amerikanischer Bassgitarrist
 Hugh Breckenridge (1870–1937), US-amerikanischer Maler
 James D. Breckenridge (1926–1982), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Jody A. Breckenridge, Vize-Admiral der United States Coast Guard
 Laura Breckenridge (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Breckenridge, US-amerikanischer Schauspieler, Musiker und Journalist
 Patricia Breckenridge (* 1953), US-amerikanische Richterin am Supreme Court of Missouri
 Walter John Breckenridge (1903–2003), US-amerikanischer Tier-, speziell Vogelkundler

im NRHP gelistete Objekte:
 Breckenridge Hatter's Shop, in Mt. Pleasant, Tennessee, ID-Nr. 84000613
 Breckenridge Historic District, in Breckenridge, Connecticut, ID-Nr. 80000927
 Breckinridge Mill, in Fincastle, Virginia, ID-Nr. 80004172
 Breckinridge Mill Complex, in Fincastle, Virginia, ID-Nr. 02000588

Siehe auch:
 Breckenridge Township
 Breckinridge